Die IBSF-Snookerweltmeisterschaft 2019 war die 44. Austragung der Amateur-Weltmeisterschaft im Snooker. Sie fand vom 29. Oktober bis 9. November 2019 im Within Starlight Resort Hotel in der türkischen Stadt Antalya statt.

Weltmeister wurde der Pakistaner Muhammad Asif, der im Finale den Filipino Jefrey Roda mit 8:5 besiegen konnte und somit nach 2012 zum zweiten Mal den Titel holte. Das mit 139 Punkten höchste Break des Turniers erzielte der Inder Pankaj Advani in seinem Spiel in der Runde der letzten 64 gegen den Iren Ross Bulman.

Aus dem deutschsprachigen Raum nahmen nur fünf Österreicher teil, von denen zwei Spieler die Finalrunde erreichten. Elias Kapitany schied in der Runde der letzten 64 aus und Florian Nüßle verlor in der Runde der letzten 32.

Modus 
Die 106 Teilnehmer wurden in 22 Gruppen eingeteilt, in denen sie im Round-Robin-Modus gegeneinander antraten. 66 Spieler qualifizierten sich für die Finalrunde, die vom 6. bis 9. November 2019 im K.-o.-System ausgespielt wurde.

Finalrunde

Runde der letzten 66 

|}

Runde der letzten 64 bis Finale 

kl. = kampflos

Finale

Century-Breaks 
Während des Turniers spielten 17 Spieler insgesamt 26 Century Breaks.

Weblinks 
 Offizielle Website
 2019 World Amateur Championship - Men bei CueTracker

Einzelnachweise 

2019
Snookerveranstaltung 2019
Billardturnier in Antalya